Мартаково — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России. Входит в состав Павловского сельского поселения.

История 
В «Списке населенных мест Российской империи», изданном в 1879 году, населённый пункт упомянут как деревня Каргопольского уезда (1-го стана), при колодцах, расположенная в 6 верстах от уездного города Каргополь. В деревне насчитывалось 8 дворов и проживал 51 человек (24 мужчины и 27 женщин).

По данным 1920 года имелось 14 хозяйств и проживало 64 человека (31 мужчина и 33 женщины). В административном отношении деревня входила в состав Волковского районного совета Павловской волости Каргопольского уезда Вологодской губернии.

География 
Деревня находится в юго-западной части Архангельской области, в южной зоне средней тайги, к северу от озера Лача, к югу от автодороги , на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от города Каргополя, административного центра района. Абсолютная высота — 131 метр над уровнем моря.

Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Каргопольского района